Flemes ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Flemes (1875–1940), deutscher Schriftsteller und Kritiker
 Charlotte Flemes (1917–2020), deutsche Schriftstellerin
 Christian Flemes (1847–1926), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Flem (Begriffsklärung)